der Lahme ist Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:

 Albrecht der Lahme (1298–1358), Herzog von Österreich, Herzog von Steiermark und von Kärnten, siehe Albrecht II. (Österreich)
 Arethas der Lahme († 569), König der Ghassaniden und einer der bedeutendsten Vasallen von Byzanz
 Hermann der Lahme (1013–1054), Benediktiner, Wissenschaftler, Komponist und Schriftsteller, siehe Hermann von Reichenau
 Sigebert der Lahme, fränkischer Kleinkönig, der um 500 über Köln und Rheinfranken herrschte, siehe Sigibert von Köln
 Timur der Lahme (1336–1405), zentralasiatischer Militärführer und Eroberer islamischen Glaubens, siehe Timur

Siehe auch:
 Lahme